

Села 
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новоукраїнська міська громада
 Новоолександрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада (в минулому — Маловисківський район)